Качаново () — село,
Качановский сельский совет,
Гадячский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320482601. Население по переписи 2001 года составляло 629 человек.

Является административным центром Качановского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Выришальное,
Новоселовка,
Степовое и
Дачное.

Географическое положение 
Село Качаново находится на одном из истоков реки Татарка.
На расстоянии в 0,5 км расположено село Дачное.
Рядом с селом большой массив нефтяных и газовых скважин.

История 
 1692 — дата основания.

Экономика 
 ООО «Качаново-Агро».

Объекты социальной сферы 
 Школа І—ІІ ст.

Известные жители и уроженцы 
 Чирвон, Михаил Анисимович (1932—1989) — Герой Социалистического Труда.

Примечания